Angelo Legrenzi – medico italiano
Giovanni Legrenzi – compositore e organista italiano
Paolo Legrenzi – psicologo e accademico italiano
Tito Legrenzi – calciatore italiano